Лакин — фамилия; имеет женскую форму Лакина.
 Лакин, Капитон Михайлович (1930—1987) — советский фармаколог, член-корреспондент АМН, доктор медицинских наук, профессор.
 Лакин, Михаил Игнатьевич (1876—1905) — русский социал-демократ, один из участников стачки рабочих в Иваново-Вознесенске в 1905 году.